Alassane N'Diaye peut désigner :

 Alassane Dialy Ndiaye (1942-), homme politique sénégalais.
 Alassane N'Diaye (1990-), footballeur français.
 Alassane N'Diaye (1991-), footballeur français.